Housa může znamenat:
 Bedřich Housa (1926–2020), rytec československých známek, grafik
 Alena Housová (* 1979), česká reprezentantka v jízdě na skibobu, mnohonásobná mistryně světa
 Aleš Housa (* 1979), český skibobista, dvojnásobný mistr světa
 Vlastislav Housa (1932–2004), český sochař a medailér